El término estatuario puede tener varios significados.

 Adecuado para una estatua. Véase estatua.
 Artista que hace estatuas. Véase escultor.
 En tauromaquia se denomina  estatuario a un tipo de pase por alto.
 Se designa como mármol estatuario a una variedad de esta piedra de gran homogeneidad y grano fino, muy adecuada para la escultura.